Арппе () — финская фамилия. Известные носители:

 Арппе, Адольф Эдвард (1818—1894) — финский учёный и государственный деятель.
 Арппе, Нильс Людвиг (1803—1861) — финский промышленник.